Fluviul Darling are o lungime de 2.739 km, fiind cel mai lung fluviu din Australia. El se varsă la Wentworth, în Murray River și pe urmă în Oceanul Indian. Darling și Murray izvoresc din versantul de vest al munților Great Dividing Range și apoi curg cu meandre și diferențe de nivel relativ mici (6-14 cm/km) prin preerie spre vest și sud. Seceta periodică face ca fluviul să se transforme în perioada aridă într-un șirag de bălți, iar în perioada ploioasă să inunde suprafețe imense de teren, perioadă în care fluviul atinge 12 m adâncime și 80 de km lățime. In prezent devine o problemă serioasă eroziunea și creșterea salinității apei.

Râuri din Australia